Но́руолк ()  — город в США.

География 
Город Норуолк расположен на восточном побережье США, на берегу Атлантического океана. Административно входит в округ Фэрфилд штата Коннектикут. Географические координаты города — 41,09° Сев.ш., 73,42° Зап.д. Высота расположения — 11 метров над уровнем моря.

Площадь города Норуолк составляет 94,1 км². Численность населения — 84.437 человек (на 2005 год). Плотность населения равна 1.428,7 чел./км². Крупный железнодорожный и транспортный узел; в городе имеется 4 вокзала.

Климат

Примечания 

Города Коннектикута
Населённые пункты округа Фэрфилд (Коннектикут)